Dave Rcihardson
 Dave Richardson (1932–) angol labdarúgó
 Dave Richardson (1940–) kanadai jégkorongozó
David Richardson
 David Richardson (?–) angol labdarúgó-játékvezető
 David Richardson (1948–) kanadai bobversenyző
 David Richardson (1955–2021) amerikai televíziós forgatókönyvíró és producer
 David Richardson (1987–) brit műkorcsolyázó